Bielice (gemeente)
 Bielice (Neder-Silezië), plaats in Neder-Silezië
 Bielice (powiat Pyrzycki)